The Worst Witch ist der Titel folgender Werke:

 The Worst Witch, Originaltitel von Eine lausige Hexe (Fernsehserie, 1998), britische Kinderserie (1998 bis 2002)
 The Worst Witch, Originaltitel von Eine lausige Hexe (Fernsehserie, 2017), britische Kinderserie (ab 2017)